Federico Pellegrino (ur. 1 września 1990 w Aoście) – włoski biegacz narciarski, dwukrotny medalista olimpijski i wielokrotny medalista mistrzostw świata, mistrz świata młodzieżowców.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Federico Pellegrino pojawił się 13 grudnia 2008 roku w zawodach Alpen Cup w Alta Badia, gdzie zajął 116. miejsce w biegu na 10 km techniką klasyczną. W 2009 roku wystąpił na mistrzostwach świata juniorów w Praz de Lys – Sommand, gdzie zajął 25. miejsce w sprincie klasykiem, a w sztafecie był piąty. Rok później, podczas mistrzostw świata juniorów w Hinterzarten Pellegrino wywalczył brązowy medal w sprincie techniką dowolną.

W Pucharze Świata zadebiutował 11 marca 2010 roku w Drammen, gdzie zajął 49. miejsce w sprincie stylem klasycznym. W sezonie 2009/2010 pojawił się jeszcze raz, 14 marca 2010 roku w Oslo, gdzie był dziewiętnasty w sprincie, tym samym zdobywając swoje pierwsze pucharowe punkty. W klasyfikacji generalnej zajął ostatecznie 149. pozycję. Pierwsze podium zawodów Pucharu Świata Pellegrino wywalczył 15 stycznia 2011 roku w Libercu, zajmując drugie miejsce w sprincie techniką dowolną. W sezonie 2010/2011 punktował jeszcze trzykrotnie, ale na podium już nie stawał. W klasyfikacji generalnej dało mu to 43. miejsce. Na mistrzostwach świata w Oslo zajął dwunaste miejsce w sprincie techniką dowolną.

W sezonie 2011/2012 punktował sześciokrotnie, ale na podium nie stanął ani razu. Najlepszy wynik osiągnął 3 grudnia 2011 roku w Düsseldorfie, gdzie był szósty w sprincie stylem dowolnym. W sezonie tym po raz pierwszy wziął udział w cyklu Tour de Ski, startując w jego szóstej edycji. Podczas siódmego z dziewięciu etapów zmuszony był się wycofać i ostatecznie nie był klasyfikowany. Sezon ten zakończył na 49. pozycji. W styczniu 2013 roku brał udział w mistrzostwach świata młodzieżowców w Libercu, gdzie zwyciężył w sprincie techniką dowolną.

Pierwszy medal wśród seniorów wywalczył w 2015 roku, kiedy wspólnie z Dietmarem Nöcklerem zajął trzecie miejsce w sprincie drużynowym podczas mistrzostw świata w Falun. W tym samym składzie Włosi wywalczyli srebrny medal na mistrzostwach świata w Lahti w 2017 roku. Na tej samej imprezie Pellegrino zdobył także złoty medal w sprincie stylem dowolnym, wyprzedzając Rosjanina Siergieja Ustiugowa i Johannesa Høsflota Klæbo z Norwegii. Był to pierwszy w historii złoty medal dla Włoch w tej konkurencji. Kolejne dwa medale zdobył na rozgrywanych dwa lata później mistrzostwach świata w Seefeld. W parze z Francesco De Fabianim był trzeci w sprincie drużynowym, a indywidualnie zajął drugie miejsce, przegrywając tylko z Klæbo.

Na igrzyskach olimpijskich w Pjongczangu w 2018 roku wywalczył srebrny medal w sprincie klasykiem, plasując się między Klæbo i Aleksandrem Bolszunowem. Był też piąty w sprincie drużynowym i siódmy w sztafecie. Na rozgrywanych cztery lata później igrzyskach w Pekinie ponownie był drugi w sprincie. W sprincie drużynowym był szósty, a w sztafecie zajął ósme miejsce.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w zawodach indywidualnych chronologicznie

Miejsca na podium w etapach chronologicznie

Miejsca w poszczególnych zawodach 
stan na koniec sezonu 2021/2022

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS

Przypisy 

Włoscy biegacze narciarscy
Włoscy medaliści olimpijscy
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2015
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2017
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2019
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Urodzeni w 1990
Ludzie urodzeni w Aoście